The Sergeant – film del 1910 diretto da Francis Boggs
 Il sergente (The Sergeant) – film del 1968 diretto da John Flynn